Utsunomiya steht für:
 Utsunomiya, japanische Großstadt
 Utsunomiya (Han), japanisches Han (Lehen) in der Provinz Shimotsuke
 Utsunomiya (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Utsunomiya ist der Familienname folgender Personen:
 Eri Utsunomiya (* 1993), japanische Hürdenläuferin
 Kiyoyoshi Utsunomiya (* 1905), japanischer Historiker und Hochschullehrer
 Tokuma Utsunomiya (1906–2000), japanischer Politiker (LDP), Mitglied des Shūgiin

Siehe auch:
 Utsunomiya-shi